Illiers ist der Name folgender geographischen Objekte in Frankreich:

 Illiers-Combray, Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Illiers-l’Évêque, Gemeinde im Département Eure
 Kanton Illiers-Combray, Kanton im Département Eure-et-Loir

Illiers ist der Familienname folgender Personen:
 Florent Patas d’Illiers (1926–2015), französischer Flottillenadmiral 
 Isabelle Illiers, französische Schauspielerin

Siehe auch:
 Illier-et-Laramade, Gemeinde in der Region Okzitanien